Андре́й Бабу́ров:
 Бабуров, Андрей Викторович (1937—2012) — советский архитектор, урбанист, теоретик архитектуры.
 Бабуров, Андрей (род. 1987) — латвийский волейболист.